Zgornji Slemen (gmina Maribor)
 Zgornji Slemen (gmina Selnica ob Dravi)